

Astronomia
 7729 Golovanov – asteroide della fascia principale

Persone
 Denis Golovanov – tennista russo
 Nikolaj Semënovič Golovanov – direttore d'orchestra e compositore sovietico
 Oleg Golovanov – canottiere sovietico